Tour de France 2017 er den 104. udgave af cykelløbet Tour de France, en af cykelsportens Grand Tours. Løbet startede i Düsseldorf, Tyskland, den 1. juli. Løbet vil slutte på Champs-Élysées i Paris den 23. juli.

Klassementer

12. etape 
13. juli 2017 — Pau til Peyragudes 214,5 km

13. etape 
14. juli 2017 — Saint-Girons til Foix 101 km

Udgåede: Jakob Fuglsang pga. styrt på 11. etape. Desuden Arthur Vichot.

14. etape 
15. juli 2017 — Blagnac til Rodez 181,5 km

Udgået: Fabio Felline

15. etape 
16. juli 2017 — Laissac-Sévérac-l'Église til Le Puy-en-Velay 189,5 km

Udgået: Tim Wellens

2. hviledag 
17. juli 2017 — Le Puy-en-Velay

16. etape 
18. juli 2017 — Le Puy-en-Velay til Romans-sur-Isère 165 km

Udgåede: Philippe Gilbert (stillede ikke til start). Desuden George Bennett.

17. etape 
19. juli 2017 — La Mure til Serre Chevalier 183 km

Udgåede: Marcel Sieberg (stillede ikke til start). Desuden; Thibaut Pinot, Marcel Kittel og Daniel Mc Lay pga. styrt.

18. etape 
20. juli 2017 — Briançon til Col d'Izoard 179,5 km

19. etape 
21. juli 2017 — Embrun til Salon-de-Provence 222,5 km

20. etape 
22. juli 2017 — Marseille til Marseille 22,5 km enkeltstart (ITT)

21. etape 
23. juli 2017 — Montgeron til Paris Champs-Élysées 103 km

Referencer

Eksterne henvisninger 

Tour de France 2017